Filonardi  – nobile famiglia romana

Persone
 Alessandro Filonardi (?-1645) – vescovo cattolico italiano
 Antonio Filonardi (1490-1560) – vescovo cattolico italiano
 Cinzio Filonardi (1491-1534) – vescovo cattolico italiano
 Ennio Filonardi (1466-1549) – cardinale italiano
 Ennio Filonardi (1612-1644) – vescovo cattolico italiano
 Ennio Massari Filonardi (-1565) – vescovo cattolico italiano
 Filippo Filonardi (1577-1622) – cardinale italiano
 Filippo Filonardi (1753-1834) – arcivescovo cattolico italiano
 Flaminio Filonardi (1579-1608) – vescovo cattolico italiano
 Marcello Filonardi (1655-1690) – vescovo cattolico italiano
 Mario Filonardi (1594-1644) – arcivescovo cattolico italiano
 Paolo Emilio Filonardi (-1624) – arcivescovo cattolico italiano
 Pier Francesco Filonardi (1611-1662) – vescovo cattolico italiano
 Vincenzo Filonardi (1853-1916) – politico e militare italiano